La vídua alegre  o Die lustige Witwe , opereta en tres actes del 1904 de Franz Lehár, amb llibret de Viktor Léon i Leo Stein, basat en la comèdia L'attaché d'ambassade, d'Henri Meilhac
 La viuda alegre (pel·lícula de 1934), pel·lícula estrenada el 1934, dirigida per Ernst Lubitsch i protagonitzada per Maurice Chevalier
 La viuda alegre (pel·lícula de 1952), comèdia musical estatunidenca de Curtis Bernhardt estrenada el 1952, basada en l'opereta de Franz Lehár